Pentaphragmataceae – rodzina roślin z rzędu astrowców. Jest to takson monotypowy, z jednym rodzajem Pentaphragma Wall. ex G. Don (1834) obejmującym od 25 do 30 gatunków. Występują one w południowo-wschodniej Azji – od południowych Chin poprzez Półwysep Indochiński, Filipiny i inne wyspy Archipelagu Malajskiego, po Nową Gwineę. Są to słabo poznane rośliny zielne o niewielkim znaczeniu ekonomicznym – liście niektórych gatunków spożywane są jako warzywo.

Morfologia 

 Pokrój Byliny o nieco mięsistych pędach, wyrastających z tęgiego, drewniejącego kłącza. Rośliny bez soku mlecznego. 
 Liście Skrętoległe, wyrastają w dwóch rzędach. Blaszka liściowa jest okazała, asymetryczna u nasady, piłkowana, ząbkowana lub całobrzega.
 Kwiaty Promieniste i obupłciowe. Zebrane w sierpowato wygiętą wierzchotkę. Kielich tworzy 5 działek, wolnych, ale zwykle nierównych (zwykle dwie są szersze, trzy węższe). Często mają białą barwę i są trwałe. Korona, także zwykle biała, składa się z 4 lub 5 płatków, zwykle nieco mięsistych i zrośniętych, choć głęboko podzielonych, czasem wolnych. Pręciki w liczbie 5 lub 4 przylegają do rurki korony. Zalążnia jest dolna, powstaje w wyniku zrośnięcia 2–3 owocolistków i posiada odpowiednią do ich liczby liczbę komór, w których znajdują się liczne zalążki. Słupek jest krótki i tęgi, zwieńczony okazałym, główkowatym lub stożkowatym znamieniem.
 Owoce Jagody z zachowanym na szczycie kielichem, zawierające liczne, drobne nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina zaliczona do rzędu astrowców Asterales reprezentującego klad astrowych w obrębie okrytonasiennych. W obrębie rzędu pozycja filogenetyczna jest niejasna, część analiz danych molekularnych świadczy o tym, że należy do kladu obejmującego rodziny Rousseaceae i Campanulaceae, ewentualnie przedstawiana jest jako siostrzana dla pozostałych rodzin w rzędzie, stanowiąc w ich obrębie klad bazalny.

 Podział rodziny
Klasyfikacja rodzaju jest niepewna, The Plant List podaje tylko dwa gatunki jako zweryfikowane.
 rodzaj: Pentaphragma Wall. ex G. Don (1834)
 Pentaphragma sinense Hemsl. & E.H. Wilson
 Pentaphragma spicatum Merr.

Przypisy 

Astrowce